Bedini est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Angelo Bedini (1905-date inconnue), joueur de football italien ;
 Gaetano Bedini (1806-1864), prélat, cardinal et diplomate italien de l'Église catholique romaine ;
 Silvio Bedini (1917-2007), historien américain.

Voir aussi 
 (16672) Bedini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien